Darius L. Goff ist der Name folgender Personen:

* Darius L. Goff (Unternehmer) (1840–1926), US-amerikanischer Unternehmer
 Darius L. Goff (Politiker) (1919–1998), US-amerikanischer Politiker